

Personnes
 Jean Dolbeau (1586-1682) est un récollet et un missionnaire canadien.
 Henri-Ferdinand Dolbeau (1830-1877), un chirurgien urologue

Communes
 Dolbeau-Mistassini, municipalité canadienne de la province de Québec.
 Dolbeau, ancienne municipalité canadienne de la province de Québec.